Agència Tributària de Catalunya
 Agrupació de Tècnics i Comandaments, estructura sindical de la UGT
 Codi ATC, nomenclatura de classificació dels fàrmacs.
 ATC o anèmia de trastorn crònic (anèmia associada a malaltia crònica)
 ATC (Air Traffic Control) o control del trànsit aeri
 ATC (Automatic Traction Control) o ASC (Automatic Stability Control)